Bardiya (Smerdis in greco antico) – figlio di Ciro II, fratello più giovane di Cambise II.
Bardiya – distretto della zona amministrativa di Bheri, in Nepal.
 Bardia o Bardiyah –  località della Libia orientale.